Александр Александрович Кириллов (род. 9 мая 1936 года, ) — советский и российский , педагог. Известен своими работами в области теории представлений, топологических групп и групп Ли.

Биография 
Будучи школьником, стал победителем Московской математической олимпиады в 1953 и 1954 годах. Окончил механико-математический факультет МГУ (1959) и аспирантуру при нём; ученик И. М. Гельфанда, сокурсник В. И. Арнольда и С. Н. Кружкова.

При защите диссертации «Унитарные представления нильпотентных групп Ли» на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук (1962) ему была присвоена степень доктора физико-математических наук (в то время стал самым молодым доктором физико-математических наук в СССР). Профессор (1965). С 1962 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ. С 1994 года преподаёт в Пенсильванском университете. Главный научный сотрудник ИППИ РАН.

Основные труды в области алгебры и функционального анализа. В топологической алгебре известны формулы Кириллова; в теории колец и моделей — размерности Гельфанда — Кириллова. Создал  в теории представлений.

Автор 4 монографий и около 100 статей в научных журналах.

Лауреат премии Московского математического общества молодым математикам (1966).

Член редколлегии журналов «Функциональный анализ и его приложения» (в 1987—1995 годах был главным редактором) и «Moscow Mathematical Journal».

С 2012 года является действительным членом Американского математического общества.

Сын —  — тоже математик, живёт и работает в США.

Библиография 
 
  Первое издание этой книги было переведено на английский, французский, итальянский и венгерский языки. Затем книга была переиздана на русском языке.

Примечания

Ссылки 
 Alexandre A. Kirillov
 Профиль на сайте Mathnet.ru
 Личная страница (англ.)
 Интервью в газете «Троицкий вариант» (часть 1)
 Интервью в газете «Троицкий вариант» (часть 2)

Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Действительные члены Американского математического общества
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Преподаватели Пенсильванского университета
Сотрудники ИППИ РАН